Plaats in Indonesië
 Latsari (Mojowarno), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Latsari (Tuban), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java